Smrčina steht für mehrere Lokalitäten im tschechischen Raum und der unmittelbaren Umgebung
 Smrčina (Plesná) (Ermesgrün), ein Stadtteil von Plesná im Okres Cheb
 Smrčina (Podhradí) (Elfhausen), Ansiedlung der Gemeinde Podhradí
 Smrčina (Sorg), Ansiedlung der Gemeinde Podhradí, siehe Schloss Smrčina
 Smrčina (Kronesberg), Einschicht in der Gemeinde Jindřichovice
 Hochficht, der tschechische Name für den Berg im Mühlviertel Oberösterreichs